Il Caenagnathasia ("recente mascella dall'Asia") era un piccolo oviraptoride lungo 1m, 60cm in altezza e 8kg di peso.Come tutti i suoi "cugini", possedeva un becco coriaceo, piume su tutto il corpo ed una piccola cresta sul capo. Visse in Asia durante il Cretaceo, 90 milioni di anni fa.

Scoperta 
La specie tipo Caenagnathasia martinsoni è stata nominata e descritta nel 1994 da Philip J. Currie, Stephen Godfrey e Lev Nesov. Il nome generico è una combinazione di un riferimento alla collocazione della specie nei Caenagnathidae, con l'Asia, continente di provenienza. Il nome specifico onora Gerbert Genrikhovich Martinson. Il genere si basa sull'olotipo N 401/12457, una coppia di dentari fusi delle mascelle inferiori. L'esemplare è stato trovato vicino a Dzharakuduk negli strati della Formazione Bissekty, risalente al Turoniano-Coniaciano, intorno a 90 mya, rendendolo il più antico caenagnathoid conosciuto. Un secondo esemplare è stato riferito alla specie, N 402/12457, un dentario destro di un individuo leggermente più piccolo. Entrambi gli individui erano adulti. Nel 2015 è stato descritto nuovo materiale di Caenagnathasia. Proveniente dallo stesso sito dell'olotipo, il materiale comprende varie vertebre, un dentario e un femore.

Descrizione 
Caenagnathasia è il più piccolo oviraptorosauride conosciuto e uno dei più piccoli dinosauri non aviari. I frammenti della mascella sono lunghi solo pochi centimetri e la lunghezza totale del cranio è stata stimata in 3 pollici (7,6 cm). Una stima del 2010 di Gregory S. Paul gli ha dato una lunghezza di 2 piedi (0,61 m) e un peso di 3 libbre (1,4 kg). Caenagnathasia avrebbe presumibilmente somigliato ad altri oviraptorosauri, che erano dinosauri piumati simili a uccelli con crani a becco, collo lungo e arti lunghi. Studi recenti suggeriscono che fosse uno dei membri più primitivi dei Caenagnathidae.

Classificazione 

La Caenagnathasia era originariamente assegnata ai Caenagnathidae. È stato persino incluso nella definizione di quel clade pubblicata da Hans-Dieter Sues. È stato suggerito, tuttavia, che potrebbe avere una posizione più basale nell'Oviraptorosauria, al di fuori della Caenagnathoidea. Nel 2015, dopo la descrizione del nuovo materiale, si è scoperto che Caenagnathasia poteva essere riferita con sicurezza a Caenagnathidae.

Il seguente cladogramma si basa su quello risolto nella descrizione di Anzu.

Collegamenti esterni 
 

Cenagnatidi